Ралли Монте-Карло 2021 года (официально 89e Rallye Automobile Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 21 по 24 января. Это 89-ый Ралли Монте-Карло в истории и 48-ой в рамках чемпионата мира.

Себастьен Ожье выиграл этот этап в рамках чемпионата мира в седьмой раз, сравнявшись по этому показателю с Себастьеном Лёбом. Также на его счету есть еще одна победа в 2009 году в IRC. Француз стал вторым пилотом после Вальтера Рёрля, который побеждал на этом престижном ралли на автомобилях четырёх марок (Volkswagen, Ford, Citroën и Toyota). Британец Элфин Эванс занял лучшее для себя в Монте-Карло второе место.

Список участников

Ход этапа 
Из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса уже в декабре 2020 года стало известно, что гоночная дистанция Ралли Монте-Карло будет значительно сокращена и составит всего 280 километров, количество спецучастков составит всего 15 штук, а ночные участки и вовсе не состоятся. А уже по ходу соревнования был отменён еще один СУ протяженностью в 22, 2 км и дистанция составила только 257.64 км. Не состоялся также и шейкдаун.

Первые два СУ выиграл эстонец Отт Тянак, а пилоты Toyota расположились за ним, но при этом Себастьен Ожье только на четвёртой позиции. Он жаловался на проблемы с тормозами и его отставание составило 16,9 сек. Но уже в пятницу инициативу перехватили пилоты японской команды, а Ожье начал выигрывать один спецучасток за другим, но из-за его неудачного старта в лидерах успели побывать и Калле Рованпера, и Элфин Эванс. В субботу и воскресенье француз уверенно закрепился на первой позиции и стал наращивать преимущество, что и обеспечило ему итоговую победу с отрывом в 32 сек. от британского напарника. 

Для бывшего же лидера Тянака гонка сложилась крайне неудачно: сначала он проколол колесо на 9 спецучастке и потерял более минуты, а уже на следующем СУ у эстонца случился очередной прокол и у него не было еще одного запасного колеса. Он смог добраться до конца участка с гигантским отставанием почти в десять минут, но в дальнейшем и вовсе был вынужден оформить сход и не смог даже побороться за бонусные очки на Power Stage. Второе подряд Ралли Монте-Карло сложилось для эстонца в высшей степени неудачно. 

Для его напарника Тьерри Невилля гонка начиналась гораздо хуже и ему не сразу удалось попасть в нужный гоночный темп, к тому же это было его первое ралли с новым штурманом, что еще более усложняло бельгийцу задачу. Но в конце концов он смог закончить этап на нижней ступеньке пьедестала почёта, что крайне хороший результат при всех вводных данных. Во многом это стало возможно из-за вылета Калле Рованперы на шестом спецучастке, из-за которого финн откатился на пятую позицию и отстал от лидера на 47 секунд. Что примечательно на этом же СУ вылетел и Себастьен Ожье, откатившись на третью позицию. Но француз смог быстро вернуться на верхнюю позицию, а вот Калле смог финишировать только на четвёртом месте.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14,31 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году